CND или CND1 ( — цифровой дидактический компьютер) — компьютер, разработанный в политехническом институте Бухареста для нужд . Выполнен в виде дипломного проекта студентов Дэна Голумбовича и Юлиана Попы под руководством профессора Адриана Петреску.

Характеристики 
 Отрицательная логика для кодирования сигналов (0 В для логического нуля, -24 В для логической единицы)
 Длина слова — 16 бит (в том числе знаковый), отрицательные числа представлены в виде дополнительного кода
 Память на линиях задержки — 8 слов
 Продолжительность цикла памяти (чтение/запись) — 2,25 мс (при задержке со стороны магнитострикционной линии в 4,5 мс)
 Ввод и вывод информации — пульт управления с переключателями, кнопками и лампочками
 Арифметический блок — серийный с аккумулятором, быстродействие — 250 операций/сек
 Наличие устройства, определяющее превышение ёмкости в арифметическом блоке; сигнал переопределения останавливает текущую программу (может быть отменён)
 Блок управления обычного типа
 Операции — сложение, вычитание, логическое произведение, логическая сумма, отрицание, сумма по модулю 2, сдвиг вправо/влево, нулевой условный переход, безусловный переход, зарядка батареи, сохранение батареи, остановка программы (просмотр частичных результатов), конец программы
 Производительность ЭВМ — 100 операций/сек
 Пошаговое выполнение инструкций, команда на переход к следующей операции подаётся с пульта управления

Литература 
 A.Petrescu, D.Golumbovici, I.Popa. Calculator numeric didactic. Automatică și Electronică. 16. nr. 5. p.233-243. 1972.

Ссылки 
 

Компьютеры Румынии
Появились в 1970-е годы в Румынии
1970 год в Румынии